Egeria ist:

 eine Figur der römischen Mythologie; siehe Egeria (Mythologie)
 eine gottgeweihte Jungfrau, die 381 bis 384 das Heilige Land bereiste und einen Pilgerbericht verfasste; siehe Egeria (Pilgerin)
 (13) Egeria, ein Asteroid
 die Tok'ra-Königin aus der Serie Stargate – Kommando SG-1
 eine Gattung von Wasserpflanzen, siehe Egeria (Gattung). Arten: Dichtblättrige Wasserpest (E. densa), Egeria najas
 der Markenname, unter dem die Württembergische Frottierweberei Lustnau GmbH ihre Produkte vertrieb
 eine Serenata von Pietro Metastasio, vertont von Johann Adolph Hasse und anderen; siehe Egeria (Metastasio)